Wick, een begrensd en omheind gebied
 Wick (Schotland), een kleine stad in het Schotse raadsgebied Highland;
 Wick (rivier), een rivier in het Schotse raadsgebied Highland;
 Wick (Bournemouth), een dorp nabij de Engelse kustplaats Bournemouth;
 Wick (Bristol), een klein dorp in de Engelse unitary authority South Gloucestershire , iets ten oosten van Bristol;
 Wick (Wales), een klein dorp in de county borough Vale of Glamorgan, in het zuiden van Wales.
 Wick (Worcestershire), een civil parish in het Engelse graafschap Worcestershire